Voetbalvereniging
Volleybalvereniging
Vreemd vermogen, een boekhoudkundige term
Vice versa, omgekeerd of heen en terug of over en weer

Zie ook 
W (doorverwijspagina)